Az Allsvenskan 1985-ös szezonja volt a bajnokság hatvanegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag